

Personnes 
 Plantagenêt, dynastie princière ayant régné sur le royaume d'Angleterre de 1154 à 1399 ;
 Anne Plantagenet, romancière et traductrice française
 Plantagenet Cary (1806-1886),  Falkland, officier de la Royal Navy

Toponyme 

 Plantagenet, petite ville de l'Ontario, au Canada ;
 Alfred et Plantagenet, canton canadien de l'Ontario, au Canada.